Летнево — название нескольких населённых пунктов в России:

Ивановская область 
 Летнево — деревня в Пучежском районе.
 Летнево — деревня в Шуйском районе.

Нижегородская область 
 Летнево — бывшая деревня, с 2004 года микрорайон города Бор.
 Летнево — деревня в Лысковском районе.

Тверская область 
 Летнево — деревня в Рамешковском районе.

Ярославская область 
 Летнево — деревня в Любимском районе.
 Летнево — деревня в Первомайском районе.